Okręty US Navy o nazwie USS "Northampton":
 
 Pierwszy "Northampton" (SP-670) był drewnianą jednostką motorową nabytą w 1917 i oddaną poprzedniemu właścicielowi w 1918.
 Drugi "Northampton" (CA-26) był okrętem głównym krążowników typu Northampton. Wszedł do służby w 1930 i został zatopiony w czasie bitwy koło Tassafaronga w 1942.
 Trzeci "Northampton" (CLC-1) został zwodowany w 1951 i był w służbie do 1970.

Northampton